Schießen bezeichnet: 
 im physikalischen Sinne ein in der Ballistik beschriebener Vorgang
 im Sinne der Tätigkeit des Schießens den Schusswaffengebrauch
 im rechtlichen und kriminalistischen Sinne die Schussabgabe
 den Schießsport, siehe Sportschießen
ist beim Boule und Pétanque eine Wurfart mit dem Ziel eine gegnerische Kugel aus dem Spiel zu entfernen
 Sprengen im Bergbau, siehe Schießen (Bergbau)
 Abfeuern in der Pyrotechnik
 das Herstellen von Kernen für Gussformen, siehe Kernschießen
 in der Medizin unter anderem einen plötzlich „einschießenden“ (stechenden, lanzierenden) Schmerz; siehe Hexenschuss
 die überkritisch schnelle Form der (Wasser-)Strömung in offenen Gerinnen
 Das Schießen, US-amerikanischer Western von Monte Hellman (1966)
 das meist nicht erwünschte schnelle Wachsen eines oder mehrerer langer, dünner Triebe bei Pflanzen. Mögliche Gründe: Blütenbildung beim Salat, fehlendes Licht oder Nährstoffe bei Keimlingen, bei Bäumen starker Rückschnitt.

Schießen, namentlich: 
 Schießen (Roggenburg), Ortsteil der Gemeinde Roggenburg, Landkreis Neu-Ulm, Bayern

Siehe auch: 

 Schuss (Begriffsklärung)